Dry (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Loiret (regio Centre-Val de Loire)
Dry (Aidan Baker), een studioalbum van Aidan Baker
Dry (Harvey), het eerste album van singer-songwriter PJ Harvey
Dry (rapper), een rapper
DRY (programmeren), afkorting van het Don't Repeat Yourself -principe.